Cue kan syfta på följande:

 Cue, svensk popmusikduo
 Cue Shire, kommun i Western Australia, Australien
 Cue, Western Australia, ort i Cue Shire, Western Australia, Australien